ERA — аббревиатура. Может означать:
 Earned run average (ERA) — статистический показатель в бейсболе.
 Engineering Research Associates (ERA) — американская компания, созданная в начале 1950-х годов, и стоявшая у истоков компьютерной эры.
 English Racing Automobiles (ERA) — производитель гоночных автомобилей.
 European Robotic Arm (ERA) — дистанционно управляемый космический робот-манипулятор, предназначенный для работы на МКС.
 Excellence in Research for Australia (ERA)

См. также 
 Era
 ЭРА